Будьковщина  — название населённых пунктов.

Белоруссия 
 Будьковщина — деревня, Бабыничский сельсовет, Полоцкий район, Витебская область
 Будьковщина — хутор, Каменнологский сельсовет, Ошмянский район, Гродненская область